Turniej bokserski w wadze ciężkiej (powyżej 79,4 kg) w ramach Igrzysk Olimpijskich 1932 został rozegrany w dniach 10 - 13 sierpnia 1932 r.
Wystartowało 6 zawodników z 6 krajów.

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932